De Grand Prix-wegrace van Australië 1996 was de vijftiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1996. De race werd verreden op 20 oktober 1996 op het Circuit Eastern Creek in Eastern Creek, Australië.

Max Biaggi werd voor de derde keer op een rij gekroond tot 250 cc-kampioen door de race te winnen, terwijl Haruchika Aoki voor de tweede keer op een rij gekroond werd tot 125 cc-kampioen met een tweede plaats in de race.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1996
Australië